Ви́ктор Миха́йлович Ки́сткин (21 марта 1978, Москва, СССР — 15 мая 2021, Москва, Россия), более известный как Винт — российский рэп-исполнитель, бывший участник группы «Ю.Г.»

За время своего существования группа «Ю.Г.» выпустила два альбома, «Дёшево и сердито» (2000) и «Пока никто не умер» (2004), которые были признаны одними из лучших рэп-альбомов, а также были названы порталом Rap.ru одними из главных альбомов русского рэпа, превратив группу в одного из лидеров московской андеграунд-сцены.

В конце 2007 года после распада группы Винт вместе с бывшим участником коллектива основал дуэт «Винт и МэФ». После того, как МэФ попал в тюрьму в апреле 2009 года, Винт начал заниматься сольным творчеством и выпустил три студийных альбома: «Вперёд шаг» (2010), «Не ценим время» (2011) и «Ожидая перемен» (2017); а также два совместных альбома: «Живи сердцем» (при участии Шарпа) (2010) и «Огонь в глазах» (при участии МэФа) (2013).

Песни Винта поднимают тему морали, человеческие принципы, а также содержат социальные темы, романтику и сатиру. Хип-хоп-журнал «Слово» охарактеризовал Винта как «МС с собственным узнаваемым и неповторимым стилем», который «читает рэп со смыслом, не пытаясь угнаться за пустой сиюминутной популярностью», чьи песни «можно подробно обсуждать, так как они ставят насущные вопросы».

Карьера 
Виктор Кисткин решил посвятить свою жизнь хип-хопу после того, как услышал альбом Straight Outta Compton группы N.W.A. в 1992 году. С тех пор Виктор начал коллекционировать рэп-записи. В 1995 году он берёт себе псевдоним Винт и вместе со своими товарищами, одним из которых был Мандр (из группы «Южный Фронт»), создаёт коллектив Da Home Boys. В том же году группа выпускает дебютный альбом Homeboys Ain’t Shit. В 1996 году на баскетбольной площадке в Бирюлёво Винт познакомился с Вадимом «Бэд» Слеповым и Александром «Мак» Тищенко. Вместе они решили попробовать записывать свой рэп с необычной тематикой для русского рэпа — ужасы, сатанизм, мистика. Создаётся новая группа «Стальная Бритва». Однако после записи двух песен Бэда призвали в ряды Вооружённых Сил РФ, и в группе остались только Винт и Мак. В 1997 году группа записывает пять треков на студии «Pavian Records» в гостинице «Орехово». Песня «Самоубийство» вышла на сборнике «Рэпмания 1» на лейбле Pavian Records. За ней последовал трек «Стальная бритва», выпущенный на сборнике «Рэпмания 3». Музыку для трека «Самоубийство» сделал Андрей Кит.

Параллельно парни знакомятся с группой Ice Brain, в которой после её распада остаются двое участников, Кит и МэФ, и группа берёт название T.N.A. Squad (позже «Взвод 32/4»). В 1997 году группы пишутся на одной студии, плотно общаются, сближаются, и в итоге объединяют свои усилия, создав группу «Ю.Г.» («Южные Головорезы»), названную в честь Южного административного округа Москвы, откуда участники групп были родом. Название группы придумал Винт. 12 июня 1998 года обе группы «Стальная бритва» и T.N.A. Squad участвуют на фестивале молодых исполнителей «Микро’98» с песней «Хип-хоператория», но не занимают там призовых мест. Осенью 1998 года группа «Ю.Г.» находит студию «M.Y.M. Records» (Make Your Music Records), где пишет сразу три первых трека. Днём рождения группы считается 10 ноября 1998 года, именно в этот день участники группы сделали сведение их первой песни «Мы из Москвы». На следующий день один из участников группы, Винт, уходит служить в армию. Винт проходил воинскую службу в составе воинского контингента Миротворческих Сил в республике Молдова в Приднестровье, и с партнёрами по группе связи практически не было. Весной 1999 года в армию уходит ещё один участник группы, Макъ, но поскольку он служил в пределах Москвы, то имел возможность периодически посещать студию.

В апреле 2000 года Винт демобилизуется. За время его отсутствия группа «Ю.Г.» практически закончила свой дебютный альбом, оставив лишь паузы в песнях для его куплетов. Через пару месяцев альбом «Дёшево и сердито» был готов и в конце 2000 года был выпущен на лейбле RAP Recordz. Альбом был хорошо принят публикой, у группы начались гастроли, а также стали брать интервью. В мае 2001 года Мак вернулся из армии, и группа приступила к записи второго альбома. В середине декабря 2002 года группа подписала контракт с компанией Respect Production. Альбом был полностью перезаписан в течение 2003 года, поскольку «рэперы решили, что качество альбома их не устраивает». Несмотря на то, что автором практически всех текстов группы «Ю.Г.» был Макъ, Винт написал куплеты для трёх песен с альбома «Пока никто не умер»: «Бьётся сердце», «Культуре посвящаю» и «Родителям». Новый альбом группа презентовала 5 февраля 2004 года, где со сцены объявила о том, что Мак покинул коллектив. Группа много гастролирует, но в студии наступает ступор, так как основным генератором идей был Мак. Группа начинает экспериментировать, искать что-то новое. В результате в 2007 году группу покидает и Кит, основной битмейкер коллектива. Группа «Ю.Г.» распадается.

После распада группы «Ю.Г.» другие участники группы, Винт и Мэф, также продолжили творческую деятельность. В 2008 году они начали работу над совместным альбомом и выпустили 7 апреля первый трек «Про-За». 12 февраля 2009 года Винт и Мэф выпустили видеоклип на песню «Большой город». Выход релиза совместного проекта под названием «Огонь в глазах» был отложен на неопределённый срок, поскольку в апреле 2009 года Мэф попал в тюрьму, его причислили к виновникам печальной автокатастрофы, которая повлекла за собой несколько человеческих жертв. По заявлению родственников рэп-исполнителя, «коррумпированными представителями власти он был сделан виновником происшествия. Добиться справедливости в суде не удалось, оставалось только ждать освобождения». Винт решает заморозить проект до освобождения МэФа.

В 2009 году Винт приступает к записи своего первого сольного альбома. 17 мая 2010 года был выпущен сингл «Письмо МэФу», посвящённый его товарищу по проекту «Винт и МэФ». Музыку к песне сделал Лигалайз. 26 мая 2010 года Винт выпустил дебютный альбом под названием «Вперёд шаг» на лейбле RAP Recordz. Альбом был доступен для бесплатного скачивания на сайте Rap.ru. В записи альбома приняли участие рэперы Гарр, Минор, T-Bass, Ленин, Шарп, Макс (Da B.O.M.B.), Шотган, Злой, D.O.B. Community, МФ и Мут. Музыку для альбома создали Резак, Симпл, tonn_pavloff, АКМ, Мачет, Макс (Da B.O.M.B.) и Мут.  Также были сняты два видеоклипа в поддержку альбома, «Отец» и «Вперёд шаг», что прибавило интерес к релизу и он оказался заметным.

Параллельно с записью сольного альбома Винт знакомится с ульяновской группой True Star и создаёт проект «Наше дело» с одним из участников группы по имени Шарп. Заглавный сингл с альбома, «Баллада женщинам», записанный совместно с Мэфом и Lenin’ым, вышел 9 мая 2009 года. Мини-альбом (EP) под названием Живи Сердцем вышел 10 ноября 2010 года. Релиз получил слабую рекламу и остался в тени релизов того года. 21 ноября 2011 года выходит в свет второй сольный альбом Винта под названием «Не ценим время» и опять же без всякой рекламы релиз остаётся незамеченным. В записи альбома приняли участие Маринесса, вАрчун, Найк (Carte Blanche), Сир Джей и Основа ПашаСсэ. Музыку для альбома создали tonn_pavloff, Резак, DJ SmokeMattik, Макс (Da B.O.M.B.), DJ Spot, Симпл и Сир Джей.

Мэф освободился от заключения в июле 2011 года. В 2013 году увидел свет их первый и единственный альбом «Огонь в глазах». В записи альбома приняли участие Jeeep, Sir-J, DJ Nik One, Шарп, Рива, Лигалайз, i1, НАГрани, Панама. Музыку для альбома создали Симпл, Смоки Мо, BMBeat, Сир Джей, Плутоний, Минор, Ян И. С., Арно, Резак и DJ Nik-One.

В 2017 году планировался к выходу совместный альбом с Эсхилом (одним из участников группы Lyrics Family) под названием «Санитарная зона». Альбом так и не вышел. В мае 2017 года вышел трек «Поэзия» группы Lyrics Family, на котором поучаствовал Винт. Трек содержит куплет Ермака, который умер 21 декабря 2014 года. 1 декабря 2017 года Винт выпустил третий сольный альбом «Ожидая перемен», полностью спродюсированный битмейкером из Южно-Сахалинска по имени Резак. В записи альбома приняли участие близкие люди автора: Мани Майк, Sir-J, Lyrics Family и другие.

В 2018 году Винт участвует на двух треках рэпера Sir Kung-Fu, «Года» и «Совесть». В том же году луганский дуэт Zenstu Fam, в состав которого входит Стафф и Земан, записал совместный трек с Винтом, «Хотят ли русские войны». В нём рэперы рассказывают о боевых действиях на Донбассе, своему отношению к ним и желании мирного неба над головой. В ноябре 2018 года выходит первый сингл «Хочу к тебе» с готовящегося альбома. В сентябре 2019 года в интервью для сайта UGW Винт анонсировал выход нового альбома в 2020 году. В основу альбома ляжет материал, который готовился для совместного альбома с рэпером Эсхилом, бывшим участником группы Lyrics Family. В декабре 2019 года был выпущен ещё один сингл «Общага», записанный совместно с покойным рэпером Ермаком.

Личная жизнь 
Виктор Кисткин родился в Москве. Родители развелись, когда Виктору было два года. Мать увезла его на Украину, где он жил до двенадцати лет. В 1990 году бабушка отправила его жить в Москву к отцу. В 2000-х у отца появилась сожительница, из-за которой отец был вынужден переселить сына из квартиры в комнату в коммунальной квартире, где он жил в период с 2014 года вплоть до своей смерти в 2021 году. Кисткин умер 15 мая 2021 года. Ему было 43 года. О смерти рэп-исполнителя сообщила его знакомая в сообществе ВКонтакте, посвящённом дуэту «Винт и МэФ». Позже информация об этом появилась в паблике группы «Ю.Г.». По предварительным данным, причиной его смерти стал сахарный диабет. Вскрытие показало, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Официальная церемония прощания состоялась в Хованском похоронном доме 19 мая. Тело рэпера было кремировано через пять дней.

Награды 
В январе 2015 года в течение трёх месяцев Виктор Кисткин в качестве добровольца участвовал в вооружённом конфликте на востоке Украины, воевал на стороне непризнанных республик ДНР и ЛНР. 30 мая 2018 года он подробно рассказал об этом видеоблогу Inside Show. 14 декабря 2019 года межрегиональная общественная организация «Союз Добровольцев Донбасса» на пятом съезде в Москве вручила Виктору нагрудный знак — крест «Доброволец Донбасса».

Дискография 
Студийные альбомы
  — Вперёд шаг
  — Не ценим время
  — Ожидая перемен

Совместные альбомы
  — Живи сердцем (при участии Шарпа из True Star, в рамках проекта «Наше Дело»)
  — Огонь в глазах (при участии МэФа, в рамках проекта «Винт и МэФ»)

Альбомы в составе группы Ю.Г.
  — Дёшево и сердито
  — Ещё дешевле, ещё сердитее (переиздание)
  — Пока никто не умер
  — Дёшево и сердито 2005 (переиздание)

Сборники в составе группы Ю.Г.
  — Альбом
  — MP3
  — Послесловие (альбом ремиксов)

Концертные альбомы
  — ‎Это только начало (совместный концерт Ю.Г., Nonamerz и Da B.O.M.B.)

Фильмография 
  — Документальный фильм ЮГ [Последнее Слово]

Видеоклипы
 2000 — «Ещё один день, часть 2» (в составе группы «Ю.Г.»)
 2000 — «Ещё один день, часть 2 (версия Nonamerz)» (в составе группы «Ю.Г.»)
 2003 — «Остаюсь таким же» (в составе группы «Ю.Г.»)
 2009 — «Большой город» (в составе дуэта «Винт и МэФ»)
 2010 — «Отец»
 2011 — «Вперёд шаг»
 2012 — «Сладкая свобода» (feat. Серджи)
 2012 — «Ветер» (MUS.Co feat. Винт)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Винт на сайте Genius
 ЮГ (YUG) на сайте Genius
 Документальный фильм «Хип-Хоп В России: от 1-го Лица» (Серия 66: Винт (Стальная Бритва, Ю.Г.)) (февраль 2010 года) (режиссёр: Александр Рыжков)
 ВИНТ (Ю.Г.) в новом выпуске «INSIDE SHOW»: О группе ЮГ, рэпе и войне на Донбассе (30 мая 2018 года)
 Винт в социальной сети ВКонтакте
 группа «Винт и МэФ» в социальной сети ВКонтакте

Музыканты Москвы
Рэперы, известные под псевдонимами
Рэперы России
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Умершие от сахарного диабета
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании